Ulriksdal kan henvise til flere stednavne:

 Ulriksdal (Nørre Vedby Sogn) – en landbrugsejendom i Nørre Vedby Sogn, Guldborgsund Kommune
 Ulriksdal (Godsted Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Godsted Sogn, Guldborgsund Kommune
 Ulriksdal Slot – et kongeligt slot i Solna kommun i Sverige